Адильбеков:

 Адильбеков, Галий Адильбекович (1908—1943) — советский военачальник, гвардии подполковник, участник Великой Отечественной войны, танковый ас.
 Адильбеков, Даурен Зекенович (род. 1956) — казахстанский политик, депутат сената парламента Казахстана VI созыва.
 Адильбеков, Жотабай (1886—1972) — советский колхозник, Герой Социалистического Труда.